Davidraena är ett släkte av skalbaggar. Davidraena ingår i familjen vattenbrynsbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vattenbrynsbaggar
Davidraena